Юги:

Топоним 
 Юги — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Юги — деревня в Волховском районе Ленинградской области России.
 Юги — посёлок при станции в Волховском районе Ленинградской области России.
 Юги — железнодорожная станция в Волховском районе Ленинградской области России.

Этноним 
 Юги (самоназв.: югын, юганы; устаревшее название — остяки, также сымские остяки, сымские кеты) — коренной малочисленный народ, проживающий в среднем течении Енисея.
 Юги — разговорное название югославов, граждан Югославии и бывших югославских республик.

См. также 
 Юги — древнейший памятник корейской историографии.